Die Saison 1994/95 der 2. Eishockey-Liga war die erste Spielzeit der Liga, die im Zuge der Gründung der Deutschen Eishockey Liga als neue dritthöchste Spielklasse eingeführt und in der ersten Saison in zwei Staffeln ausgespielt wurde. Der Meister Grefrather EV scheiterte in der Aufstiegsrunde zur 1. Liga, stattdessen qualifizierten sich der ETC Crimmitschau, die Moskitos Essen, der Iserlohner EC sowie der EHC Salzgitter für die zweite Liga.

In die Regionalliga musste der Herner EV absteigen, der EC Stuttgart durfte trotz sportlichem Abstieg in der 2. Liga Süd bleiben, da dem EV Dingolfing infolge eines Passskandals alle Punkte abgezogen wurden und der Verein in die Landesliga Bayern eingestuft wurde.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus 
Sowohl in der Gruppe Nord als auch in der Gruppe Süd wurde zunächst eine Hauptrunde ausgespielt, in die im Süden 16 und im Norden 14 Mannschaften starteten. Der Modus entsprach einer Einfachrunde, sodass jeder Verein jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die übrigen Mannschaften seiner Gruppe bestritt.

Am Ende der Hauptrunde nahmen die Teilnehmer auf Platz 1 bis 8 in der Gruppe Süd 8 an der Aufstiegsrunde zur 1. Liga Süd, die in zwei Gruppen ausgespielt wurde, teil, während die weiteren Teilnehmer an der Abstiegsrunde teilnahmen.

In der Gruppe Nord hätten am Ende der Hauptrunde die Teilnehmer auf Platz 1 mit 8 an der Aufstiegsrunde zur 1. Liga Nord teilnehmen sollen. Da die sechstplatzierte Limburger EG jedoch die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Liga Nord bevorzugte, rückte der Neunte, Eintracht Braunschweig, in die Aufstiegsrunde zur 1. Liga nach.

Die beiden Tabellenersten der Gruppe Nord und Süd bestritten zudem das Finale um die Meisterschaft der 2. Liga.

2. Liga Nord

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Finale um die Meisterschaft der 2. Liga und Aufstiegsrunde zur 1. Liga Nord,       = Aufstiegsrunde zur 1. Liga Nord,       = Aufstiegsrunde zur 2. Liga Nord.
Die Limburger EG verzichtete auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 1. Liga Nord.

Qualifikationsrunde zur 2. Liga Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Liga,       = im nächsten Jahr Regionalliga.

2. Liga Süd

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Finale um die Meisterschaft der 2. Liga und Aufstiegsrunde zur 1. Liga Süd,       = Aufstiegsrunde zur 1. Liga Süd,       = Aufstiegsrunde zur 2. Liga Süd,       = Aufgrund eines Passfälscherskandals wurden dem EV Dingolfing nachträglich alle Punkte sowie der Meistertitel der 2. Liga Süd aberkannt.

Abstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Klassenerhalt,       = Relegation,       = sportlicher Abstieg.

Der EC Stuttgart war damit sportlicher Absteiger in die Regionalliga, musste jedoch aufgrund der Disqualifikation des EV Dingolfing nicht absteigen.

Aufstiegsrunde zur 2. Liga Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Relegation,       = weiterhin Regionalliga.

Relegation

Finale

Weblinks 
 

Saison der Eishockey-Regionalliga
Eishockeysaison 1994/95